Храм Карні Мата (гінді करणी माता मंदिर) — індуїстський храм, що знаходиться в Індії на півночі штату Раджастан в містечку Дешнок за 32 км від Біканера. 
 Карні Мата — історичний персонаж.